Ghańska Premier League (2010/2011) – była 52. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Ghanie. Tytułu nie obroniła drużyna Aduana Stars. Nowym mistrzem Angoli został zespół Berekum Chelsea.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ghańska Premier League

Bibliografia 

Rozgrywki piłkarskie w Ghanie
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Afryce
2011 w Afryce